Elisabetta Gonzaga (1348 ca-1383), figlia di Filippino Gonzaga
Elisabetta Gonzaga (?-1432), figlia di Ludovico II Gonzaga e moglie di Carlo I Malatesta, signore di Rimini
Elisabetta Gonzaga (XV secolo), sposò Giovanni da Correggio di Gherardo VI, signore di Correggio
Elisabetta Gonzaga (1471-1526), figlia di Federico I Gonzaga e moglie di Guidobaldo da Montefeltro, duca di Urbino
 Elisabetta Gonzaga (?-1620), figlia di Federico Gonzaga, marchese di Poviglio